Готтлиб Адольф Краузе (; , Мейсен — , Цюрих) — путешественник по Африке, африканист, автор термина «языки ква».

В 1869 году Краузе принял участие в экспедиции Александрины Тинне во внутреннюю Африку; в конце 1870-х посетил горную страну Ахаггар и государство Сокото. 

В 1884 году отправился на берег Верхней Гвинеи, посетил земли между Лагосом и Нигером, затем прошёл от Аккры на Золотом берегу (ныне — Гана) к северу до северного изгиба Нигера. Самый северный пункт, которого достиг Краузе, была Бандиагара. В 1888 году вернулся в Европу. 

Напечатал: «Ein Beitrag zur Kenntniss d. fulischen Sprache in Afrika» и «Proben der Sprache von Ghat in der Sahara», в «Mitteilungen der Riebeckschen Nigerexpedition» (Лпц., 1884).

Примечания

Литература 
 

Исследователи Африки
Путешественники Германии
Африканисты